Willes ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Willes, kanadische Schauspielerin
 Edward Willes (1694–1773), englischer Kryptologe und Bischof von Bath und Wells
 George Willes (1823–1901), britischer Admiral